Алексе́й Алекса́ндров: Александров, Алексей Александрович (род. 1930) — советский и российский теплотехник.
 Александров, Алексей Васильевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Александров, Алексей Геннадьевич (род. 1973) — советский и белорусский шахматист.
 Александров, Алексей Иванович (род. 1952) — советский и российский государственный и политический деятель.
 Александров, Алексей Олегович (род. 1960) — российский политический и государственный деятель.